Desa Parapatan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Parapatan (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 108,36), Jawa Barat, 
 Desa Parapatan (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 107,72), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar